Комшија може бити:
 првенствено, особу која живи у нечијем суседству

Филмови 

 Добро јутро, комшија, филм из 2012. године
 Добро јутро, комшија 2, филм из 2014. године
 Добро јутро, комшија 3, филм из 2016. године
 Мој комшија Тоторо, аниме филм из 1988. године

Види још 
 Комшије (вишезначна одредница)